Delilah kan syfta på:

Delila i gamla testamentet.
Delilah (djur) - skalbaggar.

Musik:
Delilah (sång av Tom Jones)
Delilah (låt av Queen)